Сијалица се може односити на:
 Сијалица обична 
 Сијалица-компактна флуоресцентна 
 Халогена сијалица 
 Сијалица живина 
 Сијалица стогодишња 
 Сијалица натријумова 
 Сијалица метал-халогена